Moraitinis ist der Familienname der folgenden Personen:

 Aristidis Moraitinis (1806–1875), griechischer Politiker
 Georgios Moraitinis (1892–??), griechischer Sportschütze